Thomasville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Thomasville (Alabama)
 Thomasville (Arkansas)
 Thomasville (Colorado)
 Thomasville (Georgia)
 Thomasville (Illinois)
 Thomasville (Iowa)
 Thomasville (Mississippi)
 Thomasville (Missouri)
 Thomasville (New York)
 Thomasville (North Carolina)
 Thomasville (Pennsylvania)
 Thomasville (Tennessee)